Kandelia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Kandelia ingår i familjen Rhizophoraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Kandelia